Ekin es una palabra en euskera que significa emprender, acometer o insistir. Puede referirse a:

 Ekin, una editorial fundada en Buenos Aires (Argentina) en 1942 por exiliados nacionalistas vascos.
 Ekin, una organización nacionalista vasca activa durante la década de 1950 de la que surgió ETA.
 Ekin, una organización nacionalista vasca de izquierdas creada en 1999 tras la ilegalización de KAS.